Het seizoen 1994/1995 van Sparta Rotterdam was het 40ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Rotterdam. De club kwam uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker. Bovendien had Sparta zich ingeschreven voor het toernooi om de Intertoto Cup.

Sparta begon het seizoen op 31 augustus met een wedstrijd op eigen veld tegen stadgenoot Feyenoord. Dat duel ging met 1-0 verloren door een treffer van Rob Witschge. De grootste nederlaag leed de ploeg op 22 maart 1995, toen in stadion De Meer met maar liefst 8-0 werd verloren van de latere landskampioen AFC Ajax door treffers van Clarence Seedorf, Nwankwo Kanu, Frank de Boer (2), Jari Litmanen (2), Jos van Eck (eigen doelpunt) en Danny Blind. "Als elf hyena's die aangeschoten wild ruiken, heeft Ajax gisteravond Sparta over de kling gejaagd", schreef De Volkskrant de dag erna. Ajax was op dat moment de ongeslagen koploper in de eredivisie.

Sparta eindigde onder leiding van interim-coach Henk van Stee op de veertiende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi werd de club uit Rotterdam-West uitgeschakeld in de achtste finales door SC Heracles (na verlenging). Topscorer van Sparta in het seizoen 1994-1995 werd nieuwkomer Marco Boogers met elf competitiedoelpunten. De aanvaller was in oktober 1994 overgenomen van RKC Waalwijk.

Trainer-coach Han Berger zou aan het einde van het seizoen vertrekken, zoals de club uit Spangen al in de winterstop bekendmaakte. "Het is heel eenvoudig", aldus technisch manager Henk Hendriks. "Na twee seizoenen wil Sparta een nieuw gezicht voor de groep. Dat is de norm die wij hanteren. Van ons zul je geen kwaad woord over Berger horen." Maar hij verliet de club uit Spangen, kort na de 3-1 nederlaag tegen hekkensluiter Dordrecht'90 op zaterdag 18 maart 1995, toen de selectie weigerde om op te draven voor een straftraining.

Voor het bestuur van Sparta was de werkweigering aanleiding om het eerste elftal een fikse boete op te leggen. Twee dagen na de nederlaag zag Berger zijn muitende spelers alsnog terug. "Ik heb de heren in alle rust verteld dat ik hun reactie vreselijk stom vond. Ze wekken de indruk dat ze hun prestatie in Dordrecht zo beroerd nog niet vinden en dat is een belediging van hun trouwe supporters. Ze hebben zich in Dordt, net als in de verloren bekerwedstrijd tegen Heracles, het lachertje van het betaald voetbal getoond."

Toen Berger van enkele spelers te horen kreeg dat de groep unaniem van mening was dat er geen basis meer was voor een behoorlijke samenwerking, hield hij het voor gezien. Hoewel het bestuur nog poogde te bemiddelen tussen trainer en spelers leverde de trainer op 21 maart zijn contract in. "Toen ik opstapte, kreeg ik onmiddellijk zeven, acht jongens achter mij aan. Voor mij het bewijs dat de groep helemaal niet op één lijn zit, maar dat er alleen maar een paar schreeuwlelijkerds zijn opgestaan." Hij was na Aad de Mos (PSV), Henk ten Cate (Go Ahead Eagles), Nico van Zoghel (Dordrecht' 90) en Leo van Veen (FC Utrecht) de vijfde trainer in de eredivisie die zijn contract niet uitdiende in het seizoen 1994/95.

Transfers

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Intertoto Cup

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

1995
Sparta Rotterdam